Веркин — фамилия; имеет женскую форму Веркина.
 Веркин, Борис Иеремиевич (1919—1990) — советский физик, академик АН УССР.
 Веркин, Эдуард Николаевич (род. 1975) — российский детский писатель, писатель-фантаст.
 Веркина, Татьяна Борисовна (1946—2022) — украинская пианистка, певица, педагог и общественный деятель.

Примечания